Hyttesjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hyttesjön (Hällestads socken, Östergötland, 651492-148575), sjö i Finspångs kommun,  (11,9 ha)
Hyttesjön (Stjärnorps socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (3 ha)
Hyttesjön (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (15,8 ha)

Se även
Hyttsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn